Pevnost Kale se nachází ve více městech:

 Kale (Skopje) – historická pevnost v hlavním městě Severní Makedonie, Skopje
 Kale (Pirot) – historická pevnost v jihosrbském Pirotu
 Kale-Krševica – město v jižním Srbsku

Podobné názvy 
 Kalemegdan – pevnost v centru Bělehradu
 Kaljaja – pevnost v centru města Prizren na jihu Kosova

Související články 
 Kale